Виктория Дюваль (; родилась 30 ноября 1995 года в Майами, США) — американская теннисистка гаитянского происхождения. Победительница трёх турниров ITF (один — в одиночном разряде); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (US Open-2012).

Общая информация 
Виктория родилась в Майами, но всё своё детство до восьми лет провела на Гаити. Её родители — Жан-Морис (врач в Порт-о-Пренсе) и Надин — представители местного основного населения.

Дюваль начала играть в теннис в семь лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (4)

Победы (1) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США